Шемседінов Гафар Ірфанович (1952–2008) — український архітектор, педагог.
 Шемседінова Ельміра Гафарівна ( 1989) — українська кримськотатарська художниця.
 Шемседінов Ірфан Гафарович (1919–2007) — український радянський архітектор, педагог кримськотатарського походження.